Шерстни — село в Шахунском районе Нижегородской области.
 Шерстни — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Шерстни — деревня в Борисовском районе Минской области.